Příjmení Jerie nosí více osobností:

Alexander Jerie – český překladatel
Bedřich Jerie (1885–1965) – evangelický farář a spisovatel
Bohumil Josef Jerie – český sochař a řezbář, otec Marka
František Xaver Jerie – český podnikatel a politik
Jaroslav Jerie – český lékař
Josef Jerie (1871–1951) – český lékař, gynekolog
Karel Jerie (* 1977) – český ilustrátor
Květa Jeriová (* 1956) – česká sportovkyně, běžkyně na lyžích
Marek Jerie – český violoncellista a pedagog, syn Bohumila
Markéta Jeriová (* 1976) – bývalá česká sáňkařka
Pavel Jerie (* 1947) - bývalý generální ředitel Národního památkového ústavu, metodik památkové obnovy
Willibald Jerie (1819–1895) – česko-německý textilní podnikatel a politik z Vrchlabí